Bob Tomlinson ist der Name folgender Personen:

* Bob Tomlinson (Fußballspieler, 1904) (Robert Arthur Tomlinson; 1904–1968), englischer Fußballspieler
 Bob Tomlinson (Fußballspieler, 1924) (Robert Windle Tomlinson; 1924–1996), englischer Fußballspieler